Frankenthal (Palts)
 Frankenthal (Saksen)